Thönges ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Thönges (1774–1851), deutscher Politiker, Abgeordneter der Landstände des Herzogtums Nassau 
 Rhea Thönges-Stringaris (* 1934), deutsch-griechische Kunsthistorikerin

Siehe auch:
 Tönges
 Dönges